Les Khmers ou Cambodgiens sont les habitants du Cambodge.
 Leur langue est le khmer ou le cambodgien.
 L'alphabet khmer ou cambodgien : alphasyllabaire monocaméral d'origine indienne utilisé depuis le .
 Les Khmers rouges (c'est-à-dire « Cambodgiens communistes ») : surnom d'un mouvement politique et militaire ultranationaliste et communiste radical d'inspiration maoïste, qui a dirigé le Cambodge de 1975 à 1979.
 Les Khmers Issarak : guérilla cambodgienne indépendantiste, active pour l'essentiel durant la guerre d'Indochine.
 Les Khmers Serei : guérilla cambodgienne anticommuniste et antimonarchiste des années 1950 et 1960.
 Les Khmers Loeu : ensemble des minorités montagnardes qui habitent les hauts plateaux du nord-est du Cambodge.
 Les Khmers Islam : terme désignant la minorité musulmane au Cambodge dans ses différentes composantes, cham, malaise et javanaise.
 Les Khmers Krom : membres de la minorité khmère du Viêt Nam qui vivent pour la plupart au sud du pays, dans le delta du Mékong dont ils sont les autochtones.